Luka Radivojević – calciatore serbo
 Lola Radivojević – tennista serba
 Miloš Radivojević – calciatore serbo
 Vuk Radivojević – ex cestista serbo